A természetes tantál (Ta) két stabil izotópból áll: 181Ta (99,988%) és 180mTa (0,012%). Utóbbi (amint a tömegszám utáni m jelzi) metastabil magizomer, mely elegendő energiával rendelkezik háromféle bomlási módhoz is: izomer átmenettel alapállapotú 180Ta keletkezhet, béta-bomlással 180W-ná vagy elektronbefogás révén 180Hf-ná alakulhat. Ennek az izomernek még semmilyen radioaktív bomlását sem figyelték meg, ez alapján a felezési idejére csak alsó korlát ismert: több, mint 1015 év. A 180mTa rendkívül lassú bomlását a bomlással járó nagy (9 egységnyi) spinváltozás következménye. A gamma- vagy a béta-bomlás során a magnak egyetlen lépésben kellene több egységnyi impulzusmomentumtól megszabadulnia, ami nagyon lelassítja a folyamatot.

A 180mTa szokatlan természetét jól mutatja az a tény, hogy az alapállapotú 180Ta felezési ideje mindössze 8 óra. A 180mTa az egyetlen természetes magizomer, egyben a stabil izotóppal rendelkező elemek között a legritkább primordiális nuklid.

35 mesterséges radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 179Ta (felezési ideje 1,82 év), a 182Ta (114,43 nap), a 183Ta (5,1 nap) és a 177Ta (56,56 óra). A többi izotóp felezési ideje egy napnál rövidebb, a többségé az egy órát sem éri el. Számos magizomerje ismert, közülük a legstabilabb (a 180mTa-t leszámítva) a 178m1Ta (felezési ideje 2,36 óra).

Az ismertebb kobalt mellett a tantál alkalmazhatósága is felmerült atomfegyverek pusztító hatásának növeléséhez. Ha a termonukleáris bomba köré 181Ta tartalmú köpenyt helyeznének, akkor a robbanás során fellépő intenzív, nagy energiájú neutronsugárzás hatására radioaktív 182Ta keletkezne, mely kb. 1,12 MeV energiájú gamma-sugarakat bocsát ki 114,43 napos felezési idővel, ami több hónapig jelentősen megnövelné a radioaktív kihullásból származó sugárzást. Valószínűleg soha nem gyártottak, és nem is teszteltek vagy használtak ilyen fegyvert.

Standard atomtömeg: 180,94788(2) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Tantál